Geografisch
Berry (provincie), voormalige provincie in Frankrijk
Berry (Alabama), plaats in de Verenigde Staten
Berry (Kentucky), plaats in de Verenigde Staten

Personen
Bill Berry (drummer) (1958), Amerikaans drummer
Chuck Berry (1926-2017), Amerikaans rock-'n-rollmuzikant
Halle Berry, Amerikaans actrice en model
Jan van Berry (1340-1416), de hertog van Berry die bekend is als opdrachtgever van een aantal getijdenboeken
John Berry (zanger), Amerikaans zanger
Michael Berry (1941), Brits fysicus
Stephen Berry, Brits schaker